Cohors II Raetorum ist die Bezeichnung zweier Auxiliareinheiten des römischen Heeres:

 Cohors II Raetorum (Germania). Sie ist durch Militärdiplome von 82 bis 134 belegt und war in der Provinz Germania superior stationiert.
 Cohors II Raetorum (Raetia). Sie ist durch Diplome von 107 bis 167/168 belegt und war in Raetia stationiert.